Kerivoula — рід кажанів родини лиликових (Vespertilionidae), клас ссавців (Mammalia). Типовий вид: Kerivoula picta.

Видовий склад 
 Kerivoula africana
 Kerivoula agnella
 Kerivoula argentata
 Kerivoula cuprosa
 Kerivoula eriophora
 Kerivoula flora
 Kerivoula furva
 Kerivoula hardwickii
 Kerivoula intermedia
 Kerivoula kachinensis
 Kerivoula krauensis
 Kerivoula lanosa
 Kerivoula lenis
 Kerivoula minuta
 Kerivoula muscina
 Kerivoula myrella
 Kerivoula papillosa
 Kerivoula pellucida
 Kerivoula phalaena
 Kerivoula picta
 Kerivoula smithii
 Kerivoula titania
 Kerivoula whiteheadi

Джерела 
 Don E. Wilson & DeeAnn M. Reeder (editors). 2005. Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference (3rd ed)
 Вебсайт МСОП 

Лиликові
Роди ссавців